Spahr:
 Timothy B. Spahr
 171P/Spahr
 242P/Spahr
 (2975) Spahr